Гудко́в — російське прізвище.

Відомі особи 
 Гудков Володимир Ігорович (нар. 1988) — український співак, телеведучий, радіоведучий, екс-учасник гурту «ДіО.фільми», що розпався 2015 р.
 Гудков Геннадій Володимирович (нар. 1956) — російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. 
 Гудков Дмитрій Генадійович (нар. 1980) — російський політик, громадський діяч, опозиціонер. 
 Гудков Лев Дмитрович (нар. 1946) — російський соціолог, фахівець у галузі масових опитувань. Директор Аналітичного центру Юрія Левади.

Див. також 
 Гудково (Калінінградська область) — селище Німанського району, Калінінградської області Росії.